«Стая» — дебютный альбом московской женской хард-н-хэви группы «Вольная стая». Вышел 26 марта 2007 года под лейблом CD-Maximum. Продюсер — Алексей Страйк

Список композиций 
 Intro (0:28)
 Стая (3:42)
 За тобой (3:52)
 Русская рулетка (3:55)
 Не зови и не проси (4:17)
 Смотри мне в глаза (3:41)
 Дай мне огня (4:51)
 Птицей в небо (3:42)
 Казнь ведьмы (4:39)
 Мой день (3:24)
 Вернуться назад (4:19)

Музыканты 
 Ксения Тимонина — вокал
 Джулия Мэйн — гитара, бэк-вокал
 Наталья Терехова — гитара
 Марина Малахова — бас-гитара, бэк-вокал
 Светлана Дейнекина — барабаны

Клипы к альбому

Прочее 
 Музыка — Алексей Страйк
 Слова — Алексей Страйк, Джун

Примечания 

Альбомы хеви-метала
Альбомы CD-Maximum
Дебютные альбомы 2007 года